

Personen 
 Anders Jonas Ångström, een Zweedse natuurkundige
 Knut Ångström, een Zweedse natuurkundige

Overig 
 ångström (eenheid), een eenheid van lengte
 Angström (maankrater), een inslagkrater op de maan
 42487 Angstrom, een planetoïde
 Ångström (studievereniging), de studievereniging van de opleiding Technische Natuurkunde aan de De Haagse Hogeschool in Delft.
 Harry Angstrom, bijgenaamd Rabbit, de hoofdfiguur uit de Rabbit-cyclus van John Updike